Matang (Samalanga), een plaats in Indonesië
Matang (Julok), een plaats in Indonesië
Matang (Trienggadeng), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing